Tijdens de wereldkampioenschappen alpineskiën van 2007 in het Zweedse Åre werd op zondag 11 februari de afdaling geskied, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. De mannen startten om 10:00 uur en de vrouwen om 12:30 uur. Aanvankelijk stonden de wedstrijden bij de mannen voor zaterdag 10 februari gepland, maar vanwege dichte mist werd de wedstrijd uiteindelijk verschoven naar zondag.

Mannen

Vrouwen

Externe links
  FIS Alpine World Ski Championships 2007

Afdaling